Серес может означать:
 Серес — латинское название Китая и китайцев.
 Серес — город в Греции.

См. также 
 Сирес (ЮАР)
 Дацинь и Серес